Dvärgrördrommar (Ixobrychus) är ettssläkte med fåglar i familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar.

Släktet dvärgrördrommar omfattar oftast tio arter, varav en är utdöd:
 Kinesisk dvärgrördrom (I. sinensis)
 Dvärgrördrom (I. minutus)
 Svartryggig dvärgrördrom (I. dubius)
 Nyazeelanddvärgrördrom (I. novaezelandiae) – utdöd
 Schrencks dvärgrördrom (I. eurhythmus)
 Kanelrördrom (I. cinnamomeus)
 Pygmérördrom (I. sturmi)
 Svart rördrom (I. flavicollis) – tidigare i släktet Dupetor
 Amerikansk dvärgrördrom (I. exilis)
 Strimryggig dvärgrördrom (I. involucris)

Resultat från DNA-studier tyder på att den amerikanska dvärgrördrommen troligen står närmare Botaurus.

Referenser

Externa länkar

Hägrar